Saburow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Alexandrowitsch Saburow (1837–1916), russischer Jurist, Kurator der Universität Dorpat
 Jewgeni Fjodorowitsch Saburow († 2009), russischer Ökonom und Politiker
 Maxim Sacharowitsch Saburow (1900–1977), sowjetischer Politiker
 Pjotr Alexandrowitsch Saburow (1835–1918), russischer Diplomat, Botschafter in Berlin (1880–1884)